Aquest article llista els  Batlles de la ciutat de New York.

Referències 

Nova York
Nova York